Metilkvercetin se može odnositi na:

 Azaleatin (5-metilkvercetin)
 Izorhamnetin (3'-metilkvercetin)
 Ramnetin (7-metilkvercetin)
 Tamariksetin (4'-metilkvercetin)